Plaats in Indonesië
 Pecangakan (Adiwerna), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Pecangakan (Comal), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java